Sofia Kenin era la detentrice attuale del torneo, ma ha deciso di non partecipare al torneo dopo avere subito un intervento chirurgico per appendicite.

In finale Clara Tauson ha sconfitto Viktorija Golubic con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 

  Ekaterina Aleksandrova (primo turno)
  Fiona Ferro (semifinale)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (quarti di finale)

 Alizé Cornet (primo turno)
 Sorana Cîrstea (primo turno)
 Paula Badosa Gibert (semifinale)
 Arantxa Rus (secondo turno)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard (primo turno)
  Clara Burel (quarti di finale)

 Harmony Tan (primo turno)

Qualificate 

  Magdalena Fręch (primo turno)
  Margarita Gasparjan (secondo turno)
  Giulia Gatto-Monticone (primo turno)

 Viktorija Golubic (finale)
 Tereza Martincová (secondo turno)
 Clara Tauson (campionessa)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Open 6ème Sens Métropole de Lyon 2021